

Cinéma 
 Zéro de conduite, film français de Jean Vigo, sorti en 1933.

Musique 
 Zéro de conduite, groupe de musique punk des années 1980.